Провінція Сеццу
Сеццу (Осака)